blauwbaarddikkop
 gele dikkop
 gewone dikkop
 glimmende dikkop
 indodikkop